Zappelli – cognome italiano
 Carlo Zappelli – calciatore italiano
 Cosimo Zappelli – alpinista italiano
 Luigi Zappelli – politico italiano
 Oswald Zappelli – schermidore svizzero
 Pietro Zappelli – calciatore italiano